Џенифер Е. Чен () је америчка глумица, рођена 16. септембра 1958. године у Харбор Ситију (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{No Small Affair}- ||Мона ||
|-
| 1985. || || -{Moving Violations}- || Ејми Хопкинс||
|-
| 1988. || || -{Johnny Be Good}- ||Кони Хислер ||
|-
| 1988. || || -{High Spirits}- || Миранда||
|-
| 1989. || || -{Let It Ride}- || Вики||
|-
| 1989. || Фантастична браћа Бејкер || -{The Fabulous Baker Boys}- ||Бланш Моника Моран||
|-
| 1991. || Дорси || -{The Doors}- || ||непотписана
|-
| 1991. || || -{Scorchers}- || ||
|-
| 1992. || || -{Shadow of the Wolf}- || ||
|-
| 1993. || || -{Made in America}- || ||
|-
| 1994. || || -{Bullets Over Broadway}- || ||
|-
| 1994. || Бекство || -{The Getaway}- ||Фран Карвеј ||
|-
| 1996. || Скок || -{Bound}- ||Вајолет ||
|-
| 1997. || Лажов, лажов || -{Liar Liar}- ||Саманта Кол ||
|-
| 1997. || || -{Edie & Pen}- || ||
|-
| 1997. || || -{The Wrong Guy}- || ||
|-
| 1998. || Дечије игре 4: Чакијева невеста || -{Bride of Chucky}- || Тифани Валентајн || 
|-
| 1999. || Стјуарт Литл || -{Stuart Little}- || || глас
|-
| 2000. || || -{The Crew}- || ||
|-
| 2001. || Удружење монструма || -{Monsters, Inc.}- || || глас
|-
| 2001. || || -{The Cat's Meow}- || ||
|-
| 2003. || || -{The Haunted Mansion}- || ||
|-
| 2004. || || -{Home on the Range}- || || глас
|-
| 2004. || Дечије игре 5: Чакијево семе || -{Seed of Chucky}- || Тифани Валентајн / саму себе||
|-
| 2006. || || -{The Funny Farm}- || ||
|-
| 2013. || Дечије игре 6: Чакијево проклетство || -{Curse of Chucky}- || Тифани Валентајн || камео
|-
| 2016. || Прича о Пепељуги: Ако ципелица одговара || -{A Cinderella Story: If the Shoe Fits}- || Дивајн || 
|-
| 2017. || Дечије игре 7: Чакијев култ || -{Cult of Chucky}- || Тифани Валентајн || 
|-
| 2021. || Чудовишта на послу || -{Monsters at Work}- || Селија Меј || ТВ серија
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн